Bechtler ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Bechtler (1782–1843), deutschstämmiger Goldschmied und Feinmechaniker
 Hans Bechtler (1904–1998), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler
 Hildegard Bechtler (* 1951), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin 
 Ruedi Bechtler (* 1942), Schweizer Künstler
 Thomas W. Bechtler (* 1949), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler
 Walter Bechtler (1905–1994), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Bechteler